Zámek Nové Hrady je název více staveb:
 Nové Hrady (zámek, okres Ústí nad Orlicí)
 Nové Hrady (zámek, okres České Budějovice)

Podobné názvy 
 Nové Hrady (hrad)
 Nové Hrady